Jan Scherff, prokurator
 Jan Scherff (1891-1974), starosta